Il nome Alberto è stato utilizzato per indicare sette cicloni tropicali nell'oceano Atlantico:
Uragano Alberto – uragano di categoria 1 del 1982 che ha colpito Cuba e la Florida provocando 23 vittime
Tempesta tropicale Alberto – tempesta tropicale del 1988 che ha colpito il Canada
Tempesta tropicale Alberto – tempesta tropicale del 1994 che ha colpito gli Stati Uniti provocando 32 vittime
Uragano Alberto – uragano di categoria 3 del 2000 rimasto in mare aperto
Tempesta tropicale Alberto – tempesta tropicale del 2006 che ha colpito gli Stati Uniti provocando 3 vittime
Tempesta tropicale Alberto – tempesta tropicale del 2012 rimasta in mare aperto
Tempesta tropicale Alberto – tempesta tropicale del 2018 che ha colpito gli Stati Uniti provocando 18 vittime